

Села:
 Качкарівка — Запорізька область, Василівський район, Великобілозерська сільська громада
 Качкарівка — Херсонська область, Бериславський район
 Качкарівка — Херсонська область, Генічеський район, Новотроїцька селищна громада